Homadaula är ett släkte av fjärilar. Homadaula ingår i familjen Galacticidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Homadaula